

Persone
 Davide Zanichelli (1983) – politico italiano
 Marco Zanichelli (1947) – dirigente pubblico e privato italiano
 Massimo Zanichelli (1970) – saggista e regista italiano
 Nicola Zanichelli (1819-1884) – editore italiano, fondatore dell'omonima casa editrice

Altro
 Zanichelli – casa editrice italiana
 Zanichelli – cognome italiano